«Страхи Мудреца» () — роман в жанре фэнтези американского писателя Патрика Ротфусса, вторая книга в трилогии, повествующей о жизни Квоута, Убийцы Короля. В оригинале роман был опубликован в США в 2011 году. В России перевод вышел в издательстве Эксмо под названием «Страхи Мудреца» в двух частях в конце 2012 года.

Аннотация 
На страницах книги «Страхи мудреца», День Второй Хроники Убийцы Короля, Квоут ищет ответы на свои вопросы, пытаясь узнать правду о таинственных Амир, Чандрианах и смерти своих родителей. По пути он проходит испытания у легендарного воина из Адем, становится вынужден восстанавливать доброе имя своей семьи и совершает путешествие во владения Фаэ. Там он встречает Фелуриан, фею, перед которой не может устоять ни один мужчина, и встречу с которой ни один мужчина не пережил.

На страницах книги «Страхи мудреца» Квоут делает первые шаги по пути героя и узнает, какой трудной может быть жизнь, когда человек становится живой легендой.

Рецензии 

Tor.com:

 Brandon Sanderson:

Ссылки 

 Официальный сайт писателя
 Оригиналы аннотации и рецензий

Фэнтезийные романы на английском языке
Романы США
Романы 2011 года